Франц Ксавер фон Баадер (нар. 1765 р.) — німецький природодослідник, релігійний філософ; першим ввів термін «пролетарій»
 Йоганнес Баадер (нар. 22 червня 1875 в Штутгарті — пом. 15 січня 1955 в [[Адльдорф]і]), німецький письменник і художник.